Valckenberg bezeichnet
 Cornelius Valckenberg (1815–1873), deutscher Richter und Abgeordneter
 Peter Joseph Valckenberg (1764–1837), deutscher Weinhändler und Bürgermeister von Worms

Siehe auch:
 Falkenberg
 Falckenberg